Almási ist der Familienname folgender Personen:

 Ladislav Almási (* 1999), slowakischer Fußballspieler
 Zoltán Almási (* 1976), ungarischer Schachspieler